Касем (также: касена, кассена) — язык народа касена, один из языков группы гур, относящейся к саваннской семье нигеро-конголезской языковой макросемьи. Распространён на юге центральной части Буркина-Фасо, а также в прилегающих приграничных районах на севере Ганы. Число носителей составляет около 250 тыс. человек, из них 120 тыс. человек — в Буркина Фасо и 130 тыс. — в Гане. Имеет стабильное положение, используется всеми возрастными группами. Наиболее близкородственные языки: нуни и льеле. Носители используют также язык мооре и французский.

Примечания 

Языки гур
Языки Ганы
Языки Буркина-Фасо